Anglaterra:
 Chorley, Lancashire
 Chorley (districte)
 Chorley (Alderley), Cheshsire
 Chorley (Cholmondeley), Cheshire
 Chorley (Shropshire)
 Chorley (Staffordshire)
 Chorleywood, Hertfordshire